Скакля може да се отнася за:
 Водопади:
 Врачанска скакля – водопад край гр. Враца
 Скакля (Заселска скакля) – водопад на река Скакля край с. Заселе, община Своге
 Добравишка скакля – водопад край с. Добравица, община Своге
 Скакля (река) – река в България